Чимара (одяг) — український народний чоловічий одяг
 Чимара (річка) — річка в Росії, Республіка Саха